Håkan Pettersson, svensk orienterare som tog EM-silver i sprint 2002.

Referenser

Noter

Svenska orienterare
Män
Födelseår saknas
Möjligen levande personer